Slesvigska eller Schleswigska krigen kan syfta på:

Slesvig-holsteinska kriget (1848-1851) – första slesvigska kriget eller slesvigska treårskriget
Dansk-tyska kriget (1864) – andra slesvigska kriget